В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову 4-6, 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Єлена Докич (2-ге коло)
  Жустін Енен (2-ге коло)

 Амелі Моресмо (півфінал)
 Кім Клейстерс (переможниця)
 Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
 Даніела Гантухова (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix